Франкфурт 1887., (Немачка) је један од најјачих турнира у шаховској историји. Турнир је одржан под називом „Пети конгрес немачке шаховске федерације“ и трајао је од 18. јула до 2. августа 1887. 

Победник турнира је био Џорџ Хенри Мекензи, рођени Шкот, што је био његов највећи међународни успех. Оставио је иза себе другопласираног Вајса и трећепласираног Блекбурна за 1,5 поен.

Разболео се од туберкулозе и умро 1890. Неки су веровали да је покушао самоубиство прекомерном употребе дроге.

Табела турнира

Спољашње везе 
 1. Партије са турнира
 2. Партије са турнира

Франкфурт
Шах у Немачкој
1887.